«Как Львёнок и Черепаха пели песню» — советский музыкальный рисованный мультфильм по сказке Сергея Козлова. Режиссёр Инесса Ковалевская продолжила музыкальную тему в мультипликации после популярных «Бременских музыкантов» (1969), «Катерка» (1970) и «Сказки о попе и о работнике его Балде» (1973).

Сюжет 
Однажды во время прогулки маленький Львёнок по имени Ррр-Мяу услышал замечательную песенку и подружился с Большой Черепахой, которая её сочинила…

Обезьяны качаются на лианах, а потом крокодил плывёт.

Сначала они вместе спели эту песенку несколько раз в различных вариациях, потому что Львенок не понимал, как можно петь песню лёжа, и Черепаха поправляла его, когда он пел «сижу» вместо «лежу».

И они спели. Попугай танцует. А Обезьяны качаются на лианах и крутятся. И Черепаха спела. А Львёнок решил что он всегда насвистывает. Третья песня во время музыки и насвистывания. Затем Черепаха покатала Львёнка Ррр-Мяу на себе…

Когда совершенно стемнело, новоиспечённые друзья расстались, и Черепаха пообещала Львёнку, что на следующий день она сочинит новую песню. А тот побежал вприпрыжку домой, радостно напевая песенку и размышляя о том, «как же всё-таки можно спать с открытыми глазами и одновременно петь песню?»

Съёмочная группа

Издания 
 По мультфильму фирма «Мелодия» выпустила пластинки, позже и аудиокассеты с аудиосказкой по этому мультфильму.

Крылатые фразы 
 «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу…»!

Огромное количество людей, которые посмотрели мультфильм, ошибочно считают, что в конце мультфильма Львёнок произносит такую фразу: «Покатай меня, большая черепаха!». Однако в действительности в мультфильме такой фразы нет. Герой на самом деле произносит: «А теперь покатай меня, а!».

Интересные факты 
 
 В мультфильме экранизирована только первая глава о приключениях Львенка и Черепахи в повести Сергея Козлова. Крокодил — главный антагонист — и Носорог, упоминаемые в песенке, — центральные персонажи последующих глав.

Литература 
  Иллюстрации и текст по мультфильму. Книжная серия: СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет: впервые — легендарные мультфильмы в книгах!

Примечания

Ссылки 

 
 Как львенок и черепаха пели песню Наталия Руденко Статья на сайте «Наш фильм.ру»
 Национальный кинопортал film.ru 
 Текст песенки Львёнка и Черепахи
 Плешкова О. И. Постмодернизм в советском искусстве для детей: мультипликация и литература //Вестник Барнаульского государственного педагогического университета. – 2006. – №. 6-3. – С. 55-61.

Мультфильмы 1974 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1974 года
Мультфильмы о львах
Мультфильмы о говорящих животных
Экранизации сказок Сергея Козлова